Высшая лига 1998/1999 () — 78-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Сент-Патрикс Атлетик» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1998/1999
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1998 году
Спорт в Ирландии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999